Мустаоя — гидроним финского происхождения, означающий в переводе "черный ручей"
 Мустаоя (приток Сюскюянйоки)
 Мустаоя (река, впадает в Улисмайсенъярви)

См. также 
 Мустоя (значения)